JAE est un sigle qui peut désigner :
 Journal of Applied Econometrics, une revue académique de langue anglaise spécialisée en économétrie appliquée.

 Jasmine Jae, une actrice pornographique britannique.

Jae est aussi un prénom ou la première syllabe d'un prénom.